Појам Ференц Ракоци може да се односи на:
 Ференц I Ракоци,
 Ференц II Ракоци,